Thubten Chökyi Nyima, ook Erdeni Chökyi Nyima (1883-1937), de negende panchen lama van Tibet
Gendün Chökyi Nyima (1989-?), de elfde panchen lama (Tibetaanse kandidaat)
Chökyi Nyima (1951), zoon van Tulku Urgyen, onder andere bijdrage aan het Tibetaans dodenboek
Lama Chökyi Nyima (Richard Barron), een schrijver van Tibetaanse literatuur